Höhenrausch bezeichnet:
 ein Sachbuch von Dietmar Dath, siehe Höhenrausch (Buch)
 ein Kunstprojekt, das 2009 in Linz im Rahmen des Europäischen Kulturhauptstadtjahres initiiert wurde und bis 2021 ein regelmäßig stattfindendes Ausstellungsformat war, siehe Höhenrausch (Linz)
 den Zweittitel des deutschen Stummfilms Höhen und Tiefen von Robert Wiene

Siehe auch:
 Höhenkrankheit